Imię i nazwisko Albert Johnson nosili lub noszą m.in.:
 Albert Johnson (1869–1957) – amerykański polityk, kongresmen w latach 1915–1933
 Albert Mussey Johnson (1872–1948) – amerykański przedsiębiorca, właściciel Zamku Scotty’ego
 Albert Johnson (1880–1941) – kanadyjski piłkarz, olimpijczyk z 1904
 Albert Johnson (1880–1963) – amerykański lekkoatleta, specjalista pchnięcia kulą i rzutu młotem, olimpijczyk z 1904
 Albert Johnson (ok. 1800–1932) – kanadyjski przestępca
 Albert Johnson (1931–2011) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz, olimpijczyk z 1956 i 1960
 Albert Johnson (1974–2017) – amerykański raper znany jako Prodigy

 Albert Johnson – jamajski bokser, medalista igrzysk Ameryki Środkowej i Karaibów w 1938